Die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Mason (Ohio) bei Cincinnati. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 15. bis 23. Juli 2006 statt.

Im Einzel gewann Wera Swonarjowa gegen Katarina Srebotnik mit 6:2 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Maria-Elena Camerin / Gisela Dulko mit 6:4, 3:6 und 6:2 gegen Marta Domachowska / Sania Mirza.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Mason (Ohio)